

Localidades

 Fenioux (Deux-Sèvres) - Comuna do departamento de Deux-Sèvres
 Fenioux (Charente-Maritime) - Comuna do departamento de Charente-Maritime